Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2012 (offiziell 2012 FIA World Endurance Championship) war die erste Saison der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft trat die Nachfolge des Intercontinental Le Mans Cups an.

Reglement 

Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft übernahm das Reglement des Automobile Club de l’Ouest (ACO) für LMP und GTE-Fahrzeuge. In der LMP1-Klasse wurden Weltmeistertitel für Fahrer und Hersteller vergeben.

Teams und Fahrer

LMP1 

Anmerkungen
 Im Januar 2012 gab Peugeot Sport Total bekannt, dass sich das Team mit sofortiger Wirkung aus der Sportwagenszene zurückzieht. Damit wird das französische Werksteam weder an der Langstrecken-Weltmeisterschaft noch am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen.

LMP2 

 Anmerkungen

LMGTE Pro

LMGTE Am

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 7. Dezember 2011 von der FIA verabschiedet. Es fanden je ein Rennen in Nord- und Südamerika sowie je drei Rennen in Europa und Asien statt.

Wertungen

Fahrerweltmeisterschaft 
Die Fahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erhielten die Punkte nach dem folgenden System. Zusätzlich gab es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in ihrer Klasse auf der Pole-Position standen. Alle Fahrzeuge, die gewertet wurden, erhielten 0,5 Punkte. Beim Saisonhöhepunkt, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wurden doppelte Punkte vergeben.

 Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella und Toni Vilander haben beim 12-Stunden-Rennen von Sebring keinen Bonuspunkt für die Pole-Position in der LMGTE-Pro-Klasse bekommen.

Weblinks 

 Offizielle Website der Langstrecken-Weltmeisterschaft (englisch)
 Offizielle Ergebnisdatenbank (englisch)

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2012
2012